Села:
 Новобогданівка — Запорізька область, Мелітопольський район
 Новобогданівка — Миколаївська область, Миколаївський район
 Новобогданівка — Харківська область, Сахновщинський  район